Bukovec je lahko:
 Bukovec pri Poljanah 
 Bukovec, Slovenska Bistrica 
 Bukovec, Velike Lašče 

 Bukovec, Selnica (Hrvaška)
 Bukovec Zelinski (Hrvaška)

 Bukovec (priimek), priimek več znanih oseb v Sloveniji